(298) Баптистина () — небольшой астероид главного пояса, который был открыт 9 сентября 1890 года французским астрономом Огюстом Шарлуа в обсерватории Ниццы. Происхождение названия остаётся неизвестным.

Хотя параметры его орбиты близки к параметрам орбит астероидов семейства Флоры, он на самом деле не входит в состав этого семейства. Зато, согласно результатам исследований, проведённых в 2007 году группой американских учёных в составе , Дэвида Вохрулицки () и Дэвида Несворны (), он вместе с ещё несколькими астероидами главного пояса, судя по сходству их орбитальных элементов, образует самостоятельное семейство, получившее название семейства Баптистины, в честь своего самого крупного представителя. Как считают учёные, это семейство образовалось приблизительно 160 млн лет (по позднейшим данным, 80 млн лет) назад в результате столкновения крупного родительского тела диаметром около 170 км с другим крупным астероидом, что привело к разрушению этого тела и его дроблению на более мелкие фрагменты.

Но главной причиной высокого интереса учёных к этому астероиду является даже не это, а то что именно в результате этого столкновения мог образоваться тот самый астероид, который упал на Землю 65 млн лет назад, образовав кратер Чиксулуб и вызвав массовое вымирание животных и растений, в результате которого с лица Земли исчезли динозавры.

Однако эта теория не является общепринятой и вызывает немало споров. Отчасти потому, что пока существует слишком мало достоверных данных как о самом астероиде так и о его семействе. К тому же, по результатам недавних спектральных исследований, слой вещества, находящийся на  — отложении пород, соответствующих мел-палеогеновому вымиранию (времени исчезновения динозавров), не совпадает по химическому составу с составом данного астероида. Впрочем, хотя данное исследование и ставило под сомнение связь семейства Баптистины с вымиранием динозавров, оно всё же не исключает его полностью.

Данные, полученные при помощи обсерватории Wide-Field Infrared Survey Explorer в 2011 году, привели к отказу от этой гипотезы: оказалось, что не только не совпадает химический состав астероида, но и разрушение его произошло около 80 миллионов лет назад, позже, чем предполагалось (по словам Эми Майнцер: «Это дает осколкам не так много времени на полет к Земле. Обычно это занимает несколько десятков миллионов лет»).

См. также 
 Список астероидов (201—300)
 Классификации малых планет
 Семейство астероидов

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Баптистины
Астероиды, открытые Огюстом Шарлуа
Астероиды диаметром от 2 до 40 км